Il doppio del torneo di tennis Aberto de Brasília 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Marcelo Demoliner e Rodrigo Guidolin che hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Ricardo Mello e Caio Zampieri.

Teste di serie

 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (quarti di finale)
 Ricardo Hocevar /  André Miele (quarti di finale)

 Víctor Estrella /  João Souza (primo turno) 
 Márcio Torres /  Izak van der Merwe (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Aberto de Brasília 2009